pryncypat – forma władzy monarszej w Polsce
 pryncypat –  forma rządów w Cesarstwie Rzymskim